

Chimica 
H2O – formula chimica dell'acqua
 Ossido di idrogeno

Cinema e televisione 
H2O – serie televisiva australiana
H2O – miniserie televisiva canadese
H2O - Avventure da sirene – serie animata austro-francese

Musica 
H2O – gruppo musicale
H2O – album dell'omonimo gruppo
H2O – album del duo Hall & Oates

Formule molecolari